Bölck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Bölck (1877–1940), deutscher Unternehmer
 Lothar Bölck (* 1953), deutscher Kabarettist, Autor und Regisseur

Siehe auch:
 Bölk
 Bolck